Pivka může být:

 jiný název pro slovinskou řeku Lublaňku
 Občina Pivka – slovinská občina
 Pivka (Slovinsko) – slovinská osada